

Cinema e televisione 
Nothing Lasts Forever – film del 1984 diretto da Tom Schiller
Nothing Lasts Forever – film per la televisione del 1995 diretto da Jack Bender

Letteratura 
Nulla è eterno, Joe (Nothing Lasts Forever) – romanzo di Roderick Thorp del 1979
Nulla è per sempre (Nothing Lasts Forever) – romanzo di Sidney Sheldon del 1994

Musica 
Nothing Lasts Forever – singolo degli Echo & the Bunnymen del 1997
Nothing Lasts Forever – singolo degli Jebediah del 2002
Nothing Lasts Forever – singolo dei The Living End del 2006
Nothing Lasts Forever – singolo dei Maroon 5 del 2007
Nothing Lasts Forever – EP dei Coldrain del 2009